Gandekan (Jebres)
 Gandekan (Wonodadi)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing